Драфт БАА 1947 года — первый драфт Баскетбольной ассоциации Америки (БАА), которая позже стала Национальной баскетбольной ассоциацией. Драфт прошёл 1 июля 1947 года перед началом сезона 1947/48 годов. На этом драфте девять оставшихся команд БАА и клуб «Балтимор Буллетс», перешедший из Американской баскетбольной лиги, выбирали баскетболистов-любителей из университетов США. В первом раунде драфта команды выбирали в обратном порядке относительно их результатам в предыдущем сезоне, «Буллетс» же получили право выбирать под десятым, последним номером. Хотя «Питтсбург Айронмен» и «Торонто Хаскис» участвовали в драфте, они обанкротились ещё до начала сезона и не принимали в нём участие.

Драфт

Другие выборы 
В список включены игроки, выбранные на драфте и сыгравшие хотя бы одну игру в БАА/НБА.

Известные не выбранные игроки 
В таблице представлены игроки, который не были выбраны на драфте 1947 года, но провели хотя бы одну игру в НБА.

Примечания

Ссылки 
 NBA.com
 NBA.com: NBA Draft History

Драфты НБА
БАА в сезоне 1947/1948